Tasiilaq – cittadina della Groenlandia detta anche Ammassalik
comune di Ammassalik – un ex-comune della Groenlandia
Ammassalik Ø – isoletta della Groenlandia
Fiordo di Ammassalik – fiordo della Groenlandia
Eliporto Ammassalik – eliporto presente nella cittadina di Tasiilaq, Groenlandia